Pristiophorus är ett släkte av hajar. Pristiophorus ingår i familjen Pristiophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Pristiophorus

en:Sawshark#Pristiophorus